transformator – budowa i zasada działania transformatorów elektrycznych
 autotransformator – transformator o wspólnym uzwojeniu pierwotnym i wtórnym
 transformator Baucha
 transformator bezpieczeństwa – obniżający napięcie do poziomu napięcia bezpiecznego
 transformator dodawczy
 transformator dzwonkowy – do zasilania dzwonków w instalacji domowej
 transformator elektroniczny
 transformator energetyczny
 transformator głośnikowy – stosowany do zasilania głośników
 transformator impedancji
 transformator impulsowy
 transformator kioskowy
 transformator liniowy
 transformator pięciokolumnowy
 transformator położenia kątowego
 transformator probierczy – używany przy badaniach elektrycznych
 transformator regulacyjny
 transformator rozbieralny
 transformator rozdzielczy
 transformator z rozdzielonymi uzwojeniami
 transformator separacyjny – stosowany do separacji obwodu pierwotnego od wtórnego
 transformator Scotta
 transformator Steinmetza
 transformator spawalniczy – do zasilania urządzeń spawalniczych
 transformator Tesli – transformator projektu Nikoli Tesli
 transformator toroidalny
 transformator trójuzwojeniowy
 transformator wysokiego napięcia – do zasilania odchylania linii w TV
 transformator z rozdzielonymi uzwojeniami